Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2011 года — соревнование по фигурному катанию среди юных спортсменов в сезоне 2010—2011, организованное Международным союзом конькобежцев (ИСУ).

Соревнования прошли в мужском, женском одиночном катании, парном фигурном катании и в спортивных танцах на льду. Юниорами, по правилам ИСУ, считались юноши и девушки, достигшие возраста 13 лет на 1 июля 2010 года, но не достигшие возраста 19 лет (кроме мужчин, выступающих в парах и танцах на льду, их возрастной предел — 21 год).

Чемпионат прошёл с 28 февраля по 6 марта 2011 года в Канныне, Южная Корея.

Квалификация на текущий чемпионат 
На чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров в 2011 году, по результатам выступления своих спортсменов на чемпионате мира среди юниоров 2010 года, следующие страны имели право выставить более одного участника (пары) в каждой дисциплине:

Начиная с сезона 2010—2011 в структуру соревнований ИСУ был введён предварительный квалификационный раунд. Отныне, сколько участников/пар, напрямую, от каждой страны попадёт в соревнования, а сколько будут проходить квалификацию перед турниром, определяется по следующему принципу: в первый сегмент соревнований, напрямую, страны могут выставить столько участников, сколько их представителей находилось на первых 18-ти местах у одиночников, 12-ти в парах и 15-ти в танцах на предыдущем чемпионате. Остальные участники исполняют свои произвольные программы (танцы) в квалификационном сегменте и, из них, первые 12 мест одиночников, 8 пар и 10 танцевальных дуэтов допускаются до основных соревнований. Если возникает ситуация, когда все участники предыдущего чемпионата от страны вошли в первые 18 (12, 15) мест, но по первому пункту отбора у страны право выставить меньшее число участников на текущий чемпионат, то свободное место отдаётся стране, спортсмен которой занял на предыдущем чемпионате следующее по порядку место. Таким образом, от каждой страны в короткую программу (танец) без дополнительного отбора было допущено следующее количество участников:

Результаты

Мужчины 

 WD = снялся с соревнований

Женщины

Пары

Танцы

Квалификация на чемпионат 2012 года 
Следующие страны, по итогам выступления своих спортсменов на этом чемпионате, завоевали право выставить на чемпионат мира среди юниоров 2012 года более одного участника (пары) в каждом виде:

Квалификация на юношеские Олимпийские игры 2012 
На этом чемпионате определился состав стран, которые смогут выставить на соревнования по фигурному катанию на I зимней юношеской Олимпиаде по 2 участника (пары) в каждом виде. Согласно квалификационной системе, принятой ИСУ, это страны, спортсмены которых заняли на чемпионате 1, 2 или 3-е место.

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионаты мира по фигурному катанию среди юниоров
2011 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2010/2011
Юниоры
Фигурное катание
Фигурное катание